Molekulska formula -{C17H20N2O5S}- se može odnositi na:

 Bumetanid
 Feneticilin